Загарское сельское поселение — муниципальное образование в составе Юрьянского района Кировской области России.

Центр — село Загарье.

История 
Загарское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Законом Кировской области от 30 апреля 2009 года № 371-ЗО в состав поселения включены населённые пункты упразднённого Ложкарского сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
Железнодорожная казарма 32 км.

Примечания 

Муниципальные образования Юрьянского района
Сельские поселения Кировской области